Мауриций Хорн (
, ;  — ) — польский историк еврейского происхождения.

Биография 
Родился в Вене. В 1940 году окончил исторической факультет Львовского университета, а затем стал работником городского архива во Львове. Во время Великой Отечественной войны работал учителем в Саратовской области, был членом Союза польских патриотов. В 1948 году получил докторскую степень в Ленинградском государственным педагогическом институте им. А. И. Герцена и стал научным работником Львовского университета. В сентябре 1957 года репатриировался в Польшу и стал преподавателем Высшей педагогической школы в Ополе (тогда Опольский университет). В 1964—1965 годах директор Силезского института в Ополе, в 1966—1968 годах ректор Высшей педагогической школы в Ополе, в 1970—1991 годах директор Еврейского исторического института в Варшаве. Умер в Варшаве, похоронен на Еврейском кладбище Варшавы.

Научная деятельность 
Доктор (1948), ординарный профессор (1981). Автор многочисленных биографий известных людей в «Польском биографическом словаре».

Основные труды 
 Towarzysze cechów lwowskich w walce z wyzyskiem mistrzów w I połowie XVII w. (1959)
 Zaludnienie województwa bełskiego w 1630 roku (1959)
 Zaburzenia wśród mieszczan starostwa lubaczowskiego w pierwszej połowie XVII w. (1961)
 Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600—1647 (1962)
 Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605—1633 na Ruś Czerwoną (1964)
 Handicrafts in the towns of the Bełz Province in the first half of the seventeenth century (1966)
 Mieszczanie powiatu horodelskiego i ich walka z uciskiem feudalnym w pierwszej połowie XVII w. (1967)
 Kryzys gospodarczy powiatowego miasteczka Grabowca w ziemi bełskiej w pierwszej połowie XVII w. i walka jego mieszkańców z uciskiem feudalnym (1967)
 Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550—1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych (1968)
 Epidemie chorób zakaźnych na Rusi Czerwonej w latach 1600—1647 (1968)
 Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550—1650 (1970)
 Zaludnienie miast ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w. (1970)
 Rzemiosła skórzane w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550-1650 (1972)
 Walka klasowa i konflikty społeczne w miastach Rusi Czerwonej w latach 1600—1647 na tle stosunków gospodarczych (1972)
 Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600—1648. Cz. 1 (1974)
 Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej w latach 1501—1648 (1974)
 Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. Działalność gospodarcza na tle rozwoju demograficznego (1975)
 Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600-1643. Cz. 2, Chłopi dóbr koronnych w walce przeciw zwiększaniu robocizn i danin (supliki i zaburzenia wiejskie) (1976)
 Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku (1978)
 Sieć miejska na Rusi Czerwonej w latach 1340—1648 (1980)
 Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600-1648. Cz. 3 (1982)
 Scientific activity of the Jewish Historical Institute in Poland in the years 1944-1978 (1983)
 Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697—1795). T. 1, Czasy saskie (1697—1763) (1984)
 Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697—1795). T. 2, Rządy Stanisława Augusta (1764—1795). Cz. 1, 1764—1779 (1984)
 Rzemiosło żydowskie na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich od wieku XII do 1795 roku (1996)
 Jewish jurisdiction's dependence on royal power in Poland and Lithuania up to 1548 (1997)
 Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697—1795). T. 2. Cz. 2, 1780—1794 (1988)
 Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1613—1850 (1998)

Примечания

Ссылки 
 Труды в базе Национальной библиотеки Польши 
 Труды в базе научных журналов BazHum 
 Научная деятельность в базе nauka-polska.pl 
 Биография в базе Опольского университета 

Историки Польши
Историки экономики
Выпускники Львовского университета
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Львовского университета
Преподаватели вузов Польши
Члены Польского исторического общества
Похороненные на Еврейском кладбище (Варшава)